'San Alejandro' 

El papa Alejandro I (¿?-105).
San Alejandro de Bérgamo, soldado de la Legión Tebana (¿?–303).
San Alejandro de Alejandría, obispo de Alejandría (250-326).
San Alejandro Briant, mártir inglés (1556-1581).
San Alejandro Carbonero, obispo de Asia Menor (finales del s. II- c''. 250).